Ноа Каттербах (; родился 13 апреля 2001) — немецкий футболист, защитник клуба «Кёльн». В настоящее время выступает за «Гамбург» на правах аренды.

Клубная карьера 
С 2008 года выступал в футбольной академии «Кёльна». В 2018 году удостоился золотой медали Фрица Вальтера как лучший немецкий футболист до 17 лет.

31 августа дебютировал в составе клуба «Кёльн II» в матче региональной лиги «Запад» против «Алемании». 5 октября 2019 года дебютировал в основном составе «Кёльна», выйдя в стартовом составе в матче немецкой Бундеслиги против «Шальке 04».

17 января 2023 года Каттербах отправился доигрывать сезон в «Гамбург» на правах аренды.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Германии до 16, до 17, до 18, до 19, до 20 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Кёльн»
 Профиль футболиста на сайте Kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Базель»
Награждённые медалью Фрица Вальтера